Bieg na 400 metrów kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali O2 Arena w Pradze. Tytułu z poprzednich mistrzostw nie broniła Perri Shakes-Drayton.

Rekordy

Terminarz

Najlepsze czasy w Europie w 2015 
Tabela przedstawia 10 najlepszych rezultatów na Startym Kontynencie w bieżącym sezonie.

Rezultaty

Eliminacje 
Rozegrano 5 biegów eliminacyjnych, do których przystąpiło 28 biegaczek. Awans do półfinału dawało zajęcie jednego z pierwszych dwóch miejsc w swoim biegu (Q). Skład półfinałów uzupełniły dwie zawodniczki z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Półfinały 
Rozegrano 2 biegi półfinałowe, w których wystartowało 12 biegaczek. Awans do finału dawało zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc w swoim biegu (Q).

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Bieg na 400 m kobiet